Васильевская — название населённых пунктов в России:

 Васильевская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Васильевская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Васильевская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Васильевская — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Васильевская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Васильевская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Васильевская — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Васильевская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Васильевская — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Васильевская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области, Никольское сельское поселение.
 Васильевская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области, Усть-Паденьгское сельское поселение, 11258832004.
 Васильевская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области, Усть-Паденьгское сельское поселение, 11258832005.
 Васильевская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области, Федорогорское сельское поселение.
 Васильевская — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Васильевская — деревня в Митюковском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области.
 Васильевская — деревня в Явенгском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области.
 Васильевская — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Васильевская — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Васильевская — деревня в Житьёвском сельском поселении Сямженского района Вологодской области.
 Васильевская — деревня в Раменском сельском поселении Сямженского района Вологодской области.
 Васильевская — деревня в Афанасьевском районе Кировской области
 Васильевская — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Васильевская — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также 
 Васильевская 1-я
 Васильевская 2-я